Bruno Bilde (1976), homme politique français ;
 Dominique Bilde (1953), mère du précédent, femme politique française ;
 Gilles De Bilde (1971-), footballeur belge.

Voir aussi